

Cinema 
The Talisman – cortometraggio del 1911 prodotto dalla American Film Manufacturing Company
The Talisman – film del 1966 diretto da  John Carr

Letteratura 
 Riccardo Cuor di Leone (The Talisman) – romanzo di Walter Scott del 1825
 Il talismano (The Talisman) – romanzo di Stephen King e Peter Straub del 1983
 The Talisman – romanzo di Robert Holdstock del 1983

Musica 
 The Talisman – traccia dell'album The Final Frontier degli Iron Maiden del 2010

Televisione 
 Il talismano (The Talisman) – episodio della prima stagione di Renegade